Шассен, Лионель-Макс (Lionel-Max Chassin; 1902—1970) — французский генерал.
 Шассен, Шарль Луи (Charles-Louis Chassin; 1831—1901) — французский историк и публицист.